«Атлетико Мадрид» — испанский футбольный клуб из Мадрида. Клуб был основан в 1903 году. Это список игр, сыгранных клубом в еврокубках.

Матчи 

{| class="wikitable"
! Сезон
! Соревнование
! Раунд
! Страна
! Клуб
! Результат
|-
|rowspan=4|1958/59
|rowspan=4|Кубок чемпионов
|Квалификация
|
|«Друмкондра»
|8:0, 5:1
|-
|1/8
|
|«ЦСКА» (София)
|2:1, 0:1, 3:1
|-
|1/4
|
|«Шальке 04»
|3:0, 1:1
|-
|1/2
|
|«Реал Мадрид»
|1:2, 1:0, 1:2
|-
|rowspan=5|1961/62
|rowspan=5|Кубок Обладателей Кубков
|Квалификация
|
|«Седан»
|3:2, 4:1
|-
|1/8
|
|«Лестер Сити»
|1:1, 2:0
|-
|1/4
|
|«Вердер» (Бремен)
|1:1, 3:1
|-
|1/2
|
|«Мотор» (Йена)
|1:0, 4:0
|-
|Финал
|
|«Фиорентина»
|1:1, 3:0
|-
|rowspan=4|1962/63
|rowspan=4|Кубок Обладателей Кубков
|1/8
|
|«Хибернианс»
|4:0, 1:0
|-
|1/4
|
|«Ботев» (Пловдив)
|1:1, 4:0
|-
|1/2
|
|«Нюрнберг»
|1:2, 2:0
|-
|Финал
|
|«Тоттенхэм Хотспур»
|1:5
|-
|rowspan=2|1963/64
|rowspan=2|Кубок Ярмарок
|Первый раунд
|
|«Порту»
|2:1, 0:0
|-
|1/8
|
|«Ювентус»
|0:1, 1:2
|-
|1964/65
|Кубок Ярмарок
|Первый раунд
|
|«Серветт» (Женева)
|2:2, 6:1
|-
|
|
|Второй раунд
|
|«Шелбурн»
|1:0, 1:0
|-
|
|
|1/8
|
|«Льеж»
|0:1, 2:0
|-
|
|
|1/4
|—
|Проход
|—
|-
|
|
|1/2
|
|«Ювентус»
|3:1, 1:3, 1:3
|-
|1965/66
|Кубок Обладателей Кубков
|Первый раунд
|
|«Динамо» (Загреб)
|4:0, 1:0
|-
|
|
|1/8
|
|«Университатя» (Клуж)
|2:0, 4:0
|-
|
|
|1/4
|
|«Боруссия» (Дортмунд)
|1:1, 0:1
|-
|1966/67
|Кубок чемпионов
|Первый раунд
|
|«Мальмё»
|2:0, 3:1
|-
|
|
|1/8
|
|«Войводина»
|3:1, 0:2, 2:3
|-
|1967/68
|Кубок Ярмарок
|Первый раунд
|
|«Винер Шпорт-Клуб»
|5:2, 2:1
|-
|
|
|Второй раунд
|
|«Гёзтепе»
|2:0, 0:3
|-
|1968/69
|Кубок Ярмарок
|Первый раунд
|
|«Зюлте-Варегем»
|2:1, 0:1
|-
|1970/71
|Кубок чемпионов
|Первый раунд
|
|«Аустрия» (Вена)
|2:0, 2:1
|-
|
|
|1/8
|
|«Кальяри»
|1:2, 3:0
|-
|
|
|1/4
|
|«Легия» (Варшава)
|1:0, 1:2
|-
|
|
|1/2
|
|«Аякс» (Амстердам)
|1:0, 0:3
|-
|1971/72
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Паниониос»
|2:1, 0:1
|-
|1972/73
|Кубок Обладателей Кубков
|Первый раунд
|
|«Бастия»
|0:0, 2:1
|-
|
|
|1/8
|
|«Спартак» (Москва)
|3:4, 2:1
|-
|1973/74
|Кубок чемпионов
|Первый раунд
|
|«Галатасарай»
|0:0, 1:0
|-
|
|
|1/8
|
|«Динамо» (Бухарест)
|2:0, 2:2
|-
|
|
|1/4
|
|«Црвена Звезда»
|2:0, 0:0
|-
|
|
|1/2
|
|«Селтик»
|0:0, 2:0
|-
|
|
|Финал
|
|«Бавария» (Мюнхен)
|1:1, 0:4
|-
|1974/75
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«КБ Копенгаген»
|2:3, 4:0
|-
|
|
|Второй раунд
|
|«Дерби Каунти»
|2:2, 2:2 (6:7 пен.)
|-
|1975/76
|Кубок Обладателей Кубков
|Первый раунд
|
|«Базель»
|2:1, 1:1
|-
|
|
|1/8
|
|«Айнтрахт» (Франкфурт)
|1:2, 0:1
|-
|1976/77
|Кубок Обладателей Кубков
|Первый раунд
|
|«Рапид» (Вена)
|2:1, 1:1
|-
|
|
|1/8
|
|«Хайдук» (Сплит)
|1:0, 2:1
|-
|
|
|1/4
|
|«Левски» (София)
|1:2, 2:0
|-
|
|
|1/2
|
|«Гамбург»
|3:1, 0:3
|-
|1977/78
|Кубок чемпионов
|Первый раунд
|
|«Динамо» (Бухарест)
|1:2, 2:0
|-
|
|
|1/8
|
|«Нант»
|1:1, 2:1
|-
|
|
|1/4
|
|«Брюгге»
|0:2, 3:2
|-
|1979/80
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Динамо» (Дрезден)
|1:2, 0:3
|-
|1981/82
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Боавишта»
|1:4, 3:1
|-
|1983/84
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Гронинген»
|2:1, 0:3
|-
|1984/85
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Сьон»
|0:1, 2:3
|-
|1985/86
|Кубок Обладателей Кубков
|Первый раунд
|
|«Селтик»
|1:1, 2:1
|-
|
|
|1/8
|
|«Бангор Сити»
|2:0, 1:0
|-
|
|
|1/4
|
|«Црвена Звезда»
|2:0, 1:1
|-
|
|
|1/2
|
|«Байер» (Юрдинген)
|1:0, 3:2
|-
|
|
|Финал
|
|«Динамо» (Киев)
|0:3
|-
|1986/87
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Вердер» (Бремен)
|2:0, 1:2
|-
|
|
|Второй раунд
|
|«Витория» (Гимарайнш)
|0:2, 1:0
|-
|1988/89
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Гронинген»
|0:1, 2:1
|-
|1989/90
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Фиорентина»
|1:0, 0:1 (1:3 пен.)
|-
|1990/91
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Политехника» (Тимишоара)
|0:2, 1:0
|-
|1991/92
|Кубок Обладателей Кубков
|Первый раунд
|
|«Фюллинген» (Берген)
|1:0, 7:2
|-
|
|
|1/8
|
|«Манчестер Юнайтед»
|3:0, 1:1
|-
|
|
|1/4
|
|«Брюгге»
|3:2, 1:2
|-
|1992/93
|Кубок Обладателей Кубков
|Первый раунд
|
|«Марибор»
|3:0, 6:1
|-
|
|
|1/8
|
|«Трабзонспор»
|2:0, 0:0
|-
|
|
|1/4
|
|«Олимпиакос» (Пирей)
|1:1, 3:1
|-
|
|
|1/2
|
|«Парма»
|1:2, 1:0
|-
|1993/94
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Харт оф Мидлотиан»
|1:2, 3:0
|-
|
|
|Второй раунд
|
|«ОФИ»
|1:0, 0:2
|-
|1996/97
|Лига чемпионов
|Групповой этап
|
|«Стяуа» (Бухарест)
|4:0, 1:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Видзев»
|2:0, 3:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Боруссия» (Дортмунд)
|0:1, 2:1
|-
|
|
|1/4
|
|«Аякс» (Амстердам)
|1:1, 2:3
|-
|1997/98
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Лестер Сити»
|2:1, 2:0
|-
|
|
|Второй раунд
|
|«ПАОК«
|5:2, 4:4
|-
|
|
|1/8
|
|«Динамо» (Загреб)
|1:1, 1:0
|-
|
|
|1/4
|
|«Астон Вилла»
|1:0, 1:2
|-
|
|
|1/2
|
|«Лацио» (Рим)
|0:1, 0:0
|-
|1998/99
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Обилич»
|2:0, 1:0
|-
|
|
|Второй раунд
|
|«ЦСКА» (София)
|4:2, 1:0
|-
|
|
|1/8
|
|«Реал Сосьедад»
|1:2, 4:1
|-
|
|
|1/4
|
|«Рома»
|2:1, 2:1
|-
|
|
|1/2
|
|«Парма»
|1:2, 1:2
|-
|1999/00
|Кубок УЕФА
|Первый раунд
|
|«Анкарагюджю»
|3:0, 0:1
|-
|
|
|Второй раунд
|
|«Амика»
|1:0, 4:1
|-
|
|
|Третий раунд
|
|«Вольфсбург»
|3:2, 2:1
|-
|
|
|1/8
|
|«Ланс»
|2:2, 2:4
|-
|2004
|Кубок Интертото
|Третий раунд
|
|«Тескома» (Злин)
|4:2, 0:2
|-
|
|
|1/2
|
|«ОФК» (Белград)
|3:1, 2:0
|-
|
|
|Финал
|
|«Вильярреал»
|2:0, 0:2 (1:3 пен.)
|-
|2007
|Кубок Интертото
|Третий раунд
|
|«Глория» (Бистрица)
|1:2, 1:0
|-
|2007/08
|Кубок УЕФА
|Квалификация
|
|«Войводина»
|3:0, 2:1
|-
|
|
|Первый раунд
|
|«Кайсери Эрджиесспор»
|5:0, 4:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Локомотив» (Москва)
|3:3
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Абердин»
|2:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Копенгаген»
|2:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Панатинаикос»
|2:1
|-
|
|
|1/16
|
|«Болтон Уондерерс»
|0:1, 0:0
|-
|2008/09
|Лига чемпионов
|Третий квалификационный раунд
|
|«Шальке 04»
|0:1, 4:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«ПСВ»
|3:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Марсель»
|2:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Ливерпуль»
|1:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Ливерпуль»
|1:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«ПСВ»
|2:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Марсель»
|0:0
|-
|
|
|1/8
|
|«Порту»
|2:2, 0:0
|-
|2009/10
|Лига чемпионов
|Плей-офф раунд
|
|«Панатинаикос»
|3:2, 2:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«АПОЭЛ»
|0:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Порту»
|0:2
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Челси»
|0:4
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Челси»
|2:2
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«АПОЭЛ»
|1:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Порту»
|0:3
|-
|2009/10
|Лига Европы
|1/16
|
|«Галатасарай»
|1:1, 2:1
|-
|
|
|1/8
|
|«Спортинг» (Лиссабон)
|0:0, 2:2
|-
|
|
|1/4
|
|«Валенсия»
|2:2, 0:0
|-
|
|
|1/2
|
|«Ливерпуль»
|1:0, 1:2
|-
|
|
|Финал
|
|«Фулхэм»
|2:1
|-
|2010/11
|Лига Европы
|Групповой этап
|
|«Арис»
|0:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Байер 04»
|1:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Русенборг»
|3:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Русенборг»
|2:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Арис»
|2:3
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Байер 04»
|1:1
|-
|2011/12
|Лига Европы
|Плей-офф раунд
|
|«Витория» (Гимарайнш)
|2:0, 4:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Селтик»
|2:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Ренн»
|1:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Удинезе»
|0:2
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Удинезе»
|4:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Селтик»
|1:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Ренн»
|3:1
|-
|
|
|1/16
|
|«Лацио»
|3:1, 1:0
|-
|
|
|1/8
|
|«Бешикташ»
|3:1, 3:0
|-
|
|
|1/4
|
|«Ганновер 96»
|2:1, 2:1
|-
|
|
|1/2
|
|«Валенсия»
|4:2, 1:0
|-
|
|
|Финал
|
|«Атлетик» (Бильбао)
|3:0
|-
|2012/13
|Лига Европы
|Групповой этап
|
|«Хапоэль Тель-Авив»
|3:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Виктория Пльзень»
|1:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Академика»
|2:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Академика»
|0:2
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Хапоэль Тель-Авив»
|1:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Виктория Пльзень»
|0:1
|-
|
|
|1/16
|
|«Рубин»
|0:2, 1:0
|-
|2013/14
|Лига чемпионов
|Групповой этап
|
|«Зенит»
|3:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Порту»
|2:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Аустрия»
|3:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Аустрия»
|4:0
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Зенит»
|1:1
|-
|
|
|Групповой этап
|
|«Порту»
|2:0
|-
|
|
|1/8
|
|«Милан»
|1:0, 4:1
|-
|
|
|1/4
|
|«Барселона»
|1:1 ,1:0
|-
|
|
|1/2
|
|«Челси»
|0:0, 3:1
|-
|
|
|Финал
|
|«Реал Мадрид»
|1:4
|-
|2014/15
|Лига чемпионов
|Групповой этап
|
|«Олимпиакос»
|3:2, 4:0
|-
|
|
|
|
|«Ювентус»
|1:0, 0:0
|-
|
|
|
|
|«Мальмё»
|5:0, 0:2
|-
|
|
|1/8
|
|«Байер 04»
|1:0, 2:0
|-
|
|
|1/4
|
|«Реал Мадрид»
|0:0, 1:0
|-
|2015/16
|Лига чемпионов
|Групповой этап
|
|«Галатасарай»
|0:2, 2:0
|-
|
|
|
|
|«Бенфика»
|1:2, 1:2
|-
|
|
|
|
|«Астана»
|4:0, 0:0
|-
|
|
|1/8
|
|«ПСВ»
|0:0, 0:0(8:7 пен)
|-
|
|
|1/4
|
|«Барселона»
|2:1, 0:2
|-
|
|
|1/2
|
|«Бавария» (Мюнхен)
|1:0, 1:2
|-
|
|
|Финал
|
|«Реал Мадрид»
|1:1(3:5 пен)
|-
|2016/17
|Лига чемпионов
|Групповой этап
|
|«ПСВ»
|1:0, 2:0
|-
|
|
|
|
|«Бавария» (Мюнхен)
|1:0, 0:1
|-
|
|
|
|
|«Ростов»
|1:0, 2:1
|-
|
|
|1/8
|
|«Байер 04»
|4:2, 0:0
|-
|
|
|1/4
|
|«Лестер Сити»
|1:0, 1:1
|-
|
|
|1/2
|
|«Реал Мадрид»
|0:3, 2:1
|-
|2017/18
|Лига чемпионов
|Групповой этап
|
|«Рома»
|0:0, 2:0
|-
|
|
|
|
|«Челси»
|1:2, 1:1
|-
|
|
|
|
|«Карабах»
|0:0, 1:1
|-
|2017/18
|Лига Европы
|1/16
|
|«Копенгаген»
|4:1, 1:0
|-
|
|
|1/8
|
|«Локомотив» (Москва)
|3:0, 5:1
|-
|
|
|1/4
|
|«Спортинг» (Лиссабон)
|2:0, 0:1
|-
|
|
|1/2
|
|«Арсенал» (Лондон)
|1:1, 1:0
|-
|
|
|Финал
|
|«Марсель»
|3:0
|-
|rowspan=4|2018/19
|rowspan=4|Лига чемпионов
|rowspan=3|Групповой этап
|
|«Монако»
|2:1 (В), 2:0 (Д)
|-
|
|«Брюгге»
|3:1 (Д), 0:0 (В)
|-
|
|«Дортмунд»
|0:4 (В), 2:0 (Д)
|-
|1/8
|
|«Ювентус»
|2:0 (Д), 0:3 (В)
|-
|rowspan=5|2019/20
|rowspan=5|Лига чемпионов
|rowspan=3|Групповой этап
|
|«Ювентус»
|2:2 (Д), 0:1 (В)
|-
|
|«Локомотив»
|2:0 (В), 2:0 (Д)
|-
|
|«Байер 04»
|1:0 (Д), 1:2 (В)
|-
|1/8
|
|«Ливерпуль»
|1:0 (Д), 3:2 (В)
|-
|1/4
|
|«РБ Лейпциг»
|1:2 (Н)
|-
|rowspan=4|2020/21
|rowspan=4|Лига чемпионов
|rowspan=3|Групповой этап
|
|«Бавария»
|0:4 (В), 1:1 (Д)
|-
|
|«Зальцбург»
|3:2 (Д), 2:0 (В)
|-
|
|«Локомотив»
|1:1 (В), 0:0 (Д)
|-
|1/8
|
|«Челси»
|0:1 (Д), 0:2 (В)
|-
|rowspan=5|2021/22
|rowspan=5|Лига чемпионов
|rowspan=3|Групповой этап
|
|«Порту»
|0:0 (Д), 3:1 (В)
|-
|
|«Милан»
|2:1 (В), 0:1 (Д)
|-
|
|«Ливерпуль»
|2:3 (Д), 0:2 (В)
|-
|1/8
|
|«Манчестер Юнайтед»
|1:1 (Д), 1:0 (В)
|-
|1/4
|
|«Манчестер Сити»
|0:1 (В), 0:0 (Д)
|-

Ссылки 
 Статистика «Атлетико Мадрид» на www.soccerbase.com

ФК «Атлетико Мадрид»
Атлетико Мадрид